Ангола је на Олимпијским играма у Лондону 2012. учествовала
осми пут као самостална земља.

Боје Анголе на Олимпијским играма у Лондону 2012. бранило је 34 спортиста у 7 спортова, 5 појединачних и 2 екипна, а у олимпијском тиму се налазило се 5 спортиста и 29 спортисткиња.

Заставу на церемонији отварања носила је џудисткиња Антонија Мореира .

Учесници по спортовима

Атлетика

Мушкарци

Жене

Бокс

Кајак/Kану

Кајак и кану на МВ

Кошарка 

Резултати

Табела

Пливање

Мушкарци

Жене

Рукомет 

Резултати

Табела

Џудо

Види још 
 Ангола на олимпијским играма

Спољашње везе 

 Међународни олимпијски комитет
 Лондон 2012.
 Профил на званичном веб-сајту
 Ангола на sports-reference.com

Земље учеснице на Летњим олимпијским играма 2012.
Ангола на Летњим олимпијским играма